Lost Without You (Delta Goodrem), single van Delta Goodrem uit 2003.
 Lost Without You (Krezip), single van Krezip uit 2019